GCS est un sigle pouvant signifier :
 Groupement de coopération sanitaire ;
 Gros-Caillou Sportif, un club omnisports de Paris fondé en 1902 ;
 Glasgow Coma Scale, un indicateur de l'état de conscience en médecine ;
 Gaité Club Saïda, un club de football algérien ;
 .